Fahren steht für:
 Fahren (Birken-Honigsessen), Ortsteil der Gemeinde Birken-Honigsessen, Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Fahren (Kreis Plön), Gemeinde im Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Fahren (Zurow), Ortsteil der Gemeinde Zurow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern
 Fahrsport, Pferdesportart

Siehe auch:
 Fahrgeschäft
 Fahrwerk
 Fahrzeug
 Liste seemännischer Fachwörter (A bis M) #F